Las elecciones al Parlamento Europeo de 1987 tuvieron lugar en junio de dicho año únicamente en España y Portugal. Ambos países se habían adherido a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 y habían nombrado una representación provisional de eurodiputados a partir de la representación de cada partido en sus respectivos parlamentos.

Sin embargo, era preciso elegir por voto popular a los eurodiputados de ambos países para lo que quedaba de la legislatura 1984-1989 del Parlamento Europeo.

 Elecciones
 Elecciones en España;
 Elecciones en Portugal.